Koszykówka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 1966 odbyła się w formie dwóch turniejów – męskiego i żeńskiego.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Południowego Pacyfiku 1966
1966
1966 w koszykówce